Kempendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Gerlinde Kempendorff (* 1955), deutsche Sängerin, Dozentin, Kabarettistin, Schauspielerin und Moderatorin
 Uli Kempendorff (* 1981), deutscher Jazzmusiker (Saxophon, Klarinette, Querflöte)